Ruská revoluce může označovat:

Ruská revoluce (1905)
Ruská revoluce (1917)
Únorová revoluce
Říjnová revoluce